Джефф Николс:
 Николс, Джефф (1948—2017) — британский рок-музыкант.
 Николс, Джефф (род. 1978) — американский кинорережиссёр и сценарист.